Айхштеттен — коммуна в Германии.
 Айхштеттен (Кайзерштуль) — коммуна в Германии.